Witim ist:

 ein Nebenfluss der Lena in Sibirien (Russland), siehe Witim
 eine Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien) (Russland), siehe Witim (Sacha)
 eine Siedlung in der Republik Burjatien (Russland), siehe Witim (Burjatien)
 ein weißrussisches gepanzertes Mehrzweckfahrzeug, siehe Witim (Fahrzeug)